2343 Siding Spring – asteroide della fascia principale
 Osservatorio di Siding Spring – osservatorio astronomico sito vicino a Coonabarabran, Nuovo Galles del Sud, Australia
 Siding Spring Survey – progetto di ricerca, condotto dal Lunar and Planetary Laboratory dell'Università dell'Arizona
 C/2013 A1 Siding Spring – cometa non periodica 
 389P/Siding Spring – cometa periodica 
 162P/Siding Spring – cometa periodica 
 P/2006 HR30 Siding Spring – cometa periodica